Valencia bezeichnet:

 Königreich Valencia, ein Königreich unter der Krone Aragon und später als Bestandteil Spaniens
 Provinz Valencia, eine Provinz in der gleichnamigen Region
 Valencia County, ein County in New Mexico
 Valencia (Comarca), Comarca in der Provinz Valencia der Valencianischen Gemeinschaft
 Valencia (Gattung), eine Gattung der Zahnkärpflinge (Cyprinodontiformes)
 Valencia (Lied), ein Lied des spanischen Komponisten José Padilla Sánchez
 Valencia (1927), einen deutschen Stummfilm aus dem Jahre 1927
 Valencia (Schiff), ein amerikanisches Passagierschiff, das 1906 unterging
 (5941) Valencia, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Valencianische Gemeinschaft, eine autonome Region in Spanien
 die Eigenbezeichnung der Valencianischen Sprache
 eine Orangensorte; siehe Orange (Frucht)#Sorten

Valencia ist der Name folgender Ortschaften:

 in Ecuador
 Valencia (Ecuador), Ort, Parroquia urbana und Kanton in der Provinz Los Ríos
 in Kolumbien
 Valencia (Córdoba)
 in Pakistan
 Valencia (Lahore)
 auf den Philippinen
 Valencia (Bohol), eine Stadtgemeinde in der Provinz Bohol
 Valencia City, eine Stadt in der Provinz Bukidnon
 Valencia (Negros Oriental), eine Stadtgemeinde in der Provinz Negros Oriental
 in Spanien
 Valencia – Hauptstadt der Region und Provinz Valencia
 Valencia de Alcántara, eine Stadt in der Provinz Cáceres der autonomen Gemeinschaft Extremadura
 Valencia del Mombuey, eine Gemeinde in der Provinz Badajoz der autonomen Gemeinschaft Extremadura
 in Trinidad und Tobago
 Valencia (Trinidad und Tobago)
 in Venezuela
 Valencia (Venezuela)
 in den Vereinigten Staaten
 Valencia (Santa Clarita)
 Valencia (New Mexico)
 Valencia (Pennsylvania)
 Valencia West (Arizona)

Valencia ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Valencia (* 1968), kolumbianischer Fußballspieler
 Alejandra Valencia (* 1994), mexikanische Bogenschützin
 Andrés Leopoldo Valencia Benavides (* 1948), mexikanischer Botschafter
 Angie Sanclemente Valencia (* 1979), kolumbianisches Fotomodell
 Antonio Valencia (* 1985), ecuadorianischer Fußballspieler
 Antonio María Valencia (1902–1952), kolumbianischer Komponist
 Arturo Salazar Valencia (1855–1943), chilenischer Wissenschaftler
 Carolina Valencia (* 1985), mexikanische Gewichtheberin
 David William Valencia Antonio (* 1963), philippinischer Geistlicher, Bischof von Ilagan
 Diego Valencia (* 2000), chilenischer Fußballspieler
 Enner Valencia (* 1989), ecuadorianischer Fußballspieler
 Fredy Valencia (* 2001), kolumbianischer Fußballspieler
 Gloria Valencia (1927–2011), kolumbianische Fernsehmoderatorin
 Gregor von Valencia (1549–1603), Jesuit und Theologe
 Guillermo Valencia (1873–1943), kolumbianischer Dichter und Politiker
 Guillermo León Valencia (1909–1971), kolumbianischer Politiker und Präsident 
 Íngrit Valencia (* 1988), kolumbianische Boxerin
 Jackson Valencia (* 1993), kolumbianischer Fußballspieler
 Jhon Valencia (* 1993), ecuadorianischer Leichtathlet

 Leonardo Valencia (* 1991), chilenischer Fußballspieler
 María Elena Valencia (* 1983), mexikanische Langstreckenläuferin
 Martin de Valencia († 1534), spanischer Missionar
 Pedro Luis Fuentes Valencia (* 1968), bolivianischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in La Paz
 Rafael Guízar Valencia (1878–1938), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Veracruz-Jalapa und Heiliger
 Saskia Valencia (* 1964), deutsche Schauspielerin und Moderatorin